Штайнхаузен-ан-дер-Роттум (, ) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Биберах. Население составляет 1921 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 29,88 км². Официальный код — 08 4 26 113.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Население 
Население Штайнхаузен-ан-дер-Роттум:

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга